Ji kan syfta på:

J – den tionde bokstaven i det moderna latinska alfabetet
 Ji (stat) – en tidigare stadsstat i Kina

Geografi

Kina 

Ji, Linfen – ett härad i Shanxi-provinsen i norra Kina
Ji, Tianjin – ett härad i Tianjin
Ji (Peking) – ett historiskt namn för Peking

Marshallöarna 

 Jih, ö, Ailinglapalap,

Sydsudan 

 River Pongo, vattendrag, Northern Bahr el Ghazal, 

WP:Projekt Kina
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar